Columbia City Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Columbia City Historic District (Indiana), NRHP-Nr. 87001307
 Columbia City Historic District (Washington), NRHP-Nr. 80004000